Dirk Pauwels (theatermaker), Belgisch theatermaker en producent
 Dirk Pauwels (veldrijder), Belgisch veldrijder
 Dirk Pauwels (voetballer), Belgisch doelman